

Film/Televisie
Witch Hunt (ER), een aflevering van ER
Witch Hunt (NCIS), een aflevering van NCIS
Witch Hunt (1994), een film uit 1994
Witch Hunt (1999), een film uit 1999
Witch Hunt (2008), een documentaire film uit 2008
Witch Hunt (televisieserie), een Britse televisieserie uit 1967

Muziek
Witch Hunt (Rush), een lied van de band Rush
Witch Hunt (Wayne Shorter), een lied van Wayne Shorter
Witch Hunt (The Misfits), een lied van de band The Misfits